Rádio ALEAM é uma emissora de rádio brasileira, sediada na cidade de Manaus, estado do Amazonas e afiliada a Rádio Senado, proprietária da concessão. Opera na frequência de 106.9 FM e é controlada pela Assembleia Legislativa do Amazonas.

Histórico 
Criada em 7 de dezembro de 2012, a rádio foi fundada pelo Deputado estadual Josué Neto, que começou as transmissões pela internet na frequência 106.9 FM, retransmitindo a Rádio Senado Ao Vivo de Brasília.

Programação 
A rádio tem programação local de 07h30 até as 08h30 e de 19h00 até as 20h00. O resto da programação é de propriedade da Rádio Senado.

Aleam e Senado fecham acordo para TV e Rádio com sinal aberto digital

Estações de rádio do Amazonas
Mídia de Manaus